Moussy, commune française de la Marne ;
 Moussy, commune française de la Nièvre ;
 Moussy, commune française du Val-d'Oise ;

 Moussy, ancienne commune française de l'Aisne, auj. intégrée à Moussy-Verneuil.

Voir aussi 

Moussy-le-Neuf, commune française de Seine-et-Marne ;
Moussy-le-Vieux, commune française de Seine-et-Marne ;
Moussy-Verneuil, commune française de l'Aisne.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France